Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 15. Wahlperiode (28. März 2000 bis 17. März 2005).

Präsidium 
 Präsident: Heinz-Werner Arens (SPD)
 Erster Vizepräsident: Thomas Stritzl (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Gabriele Kötschau (SPD)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 27. Februar 2000 wie folgt zusammen:
 SPD: 41 Sitze
 CDU: 33 Sitze
 FDP: 7 Sitze
 GRÜNE: 5 Sitze
 SSW: 3 Sitze

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay
 CDU-Landtagsfraktion Martin Kayenburg
 FDP-Landtagsfraktion Wolfgang Kubicki
 Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Karl-Martin Hentschel

Abgeordnete 

Mitglieder, 15. Wahlperiode
 17